Родес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Родес, Иоганн де (?— 1655) — торговый представитель Швеции в Москве, автор сочинений о России XVII века.
 Родес, Рэд (настоящее имя Орвилл Джей Родес; 1930—1995) — американский стил-гитарист.
 Родес, Синтия (род. 1956) — американская актриса, танцовщица и певица.

Другое 
 Родес-пиано — электромеханический музыкальный инструмент; широко распространённая разновидность электропианино (электропиано).
 См. также 
 Родос (значения)